OBT steht für:
 Oakland/Coliseum Stat Airport (IATA-Code), Flughafen von Oakland, Kalifornien
 OBT AG, eine Schweizer Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaft
 OpenBitTorrent
 Operos ir baleto teatras, siehe Litauisches Nationaltheater für Oper und Ballett
 Oregon Ballet Theatre
 Oxytocinbelastungstest, siehe Wehenbelastungstest

obt steht für:
 Altbretonisch (ISO-639-3-Code), Sprachform der bretonischen Sprache vom 6. bis zum 11. Jahrhundert

OBT